Могилёв-Подо́льский (до 1923 — Могилёв; ) — город в Винницкой области Украины на границе с Молдавией. Административный центр Могилёв-Подольского района (до 2020 года был городом областного подчинения).

История

1595—1793 
Город был основан 24 августа 1595 года Иеремией Могилой, который построил на этом месте замок и позже подарил окрестные земли своему зятю, Стефану Потоцкому. В память о тесте Стефан Потоцкий назвал город Могилёвом. В дальнейшем город носил имя Могилёв-на-Днестре.

В 1643 году здесь, на переправе через Днестр начала работу таможня.

Во время русско-польской войны 1654—1667 русско-казацкие войска успешно отразили осаду города объединённым польско-татарским войском. По Андрусовскому перемирию остался в составе Польши.

Могилёв XVII века описан у Генрика Сенкевича в романе «Пан Володыёвский» перед войной Речи Посполитой с Османской империей:

 — Могилёв у наших ног, — раздался голос за спинами женщин.

Бася обернулась; позади саней стоял Азья.

— Город на дне оврага лежит? — спросила Бася.

— Да. Горы полностью заслоняют его от холодных ветров, — сказал он, склоняясь над ними обеими. — Заметьте, сударыни, тут и климат совсем иной: тепло, затишно. И весна сюда дней на десять раньше приходит, нежели по ту сторону гор, и деревья раньше листвою покрываются. Вон видите, сереет что-то на склонах — это виноград, пока ещё под снегом.

Снег лежал повсюду, однако тут и в самом деле было теплей и тише.

По мере того как они медленно спускались вниз, огней прибывало.

— Славный город и довольно обширный, — заметила Эва.

— Оттого, что татары во время крестьянского мятежа его не сожгли — тут казацкое войско зимовало, а ляхов почти и не было.

— А кто в нём живёт?

— Татары. У них здесь минаретик свой деревянный, ведь в Речи Посполитой всякий волен свою веру исповедовать. Ещё валахи тут живут, армяне и греки.

— Греков я как-то в Каменце видела, — сказала Бася. — Они, торгуя, повсюду проникают, хотя живут довольно далеко отсюда.

— Поставлен город тоже необычно, — сказал Азья. — Сюда множество людей приходит торговать. Вон то поселение на отшибе, что мы издали видели, зовётся Сербы.

— Въезжаем, — сказала Бася.

Они въехали в город. Странный запах кожи и кислоты шибанул их. То был запах сафьяна, выделкой которого занимались, по сути дела, все жители Могилёва, армяне в особенности. Азья верно говорил — город отличался своеобразием. У домов, построенных на азиатский манер, окна были забраны густой деревянной решёткой и зачастую вовсе не выходили на улицу, зато со дворов взвивался кверху сноп огней. Улицы были немощёные, хотя камня в окрестностях хватало. Кое-где высились странной формы строения с решётчатыми, прозрачными стенами. То были сушильни, где свежий виноград превращался в изюм. Запах сафьяна царил в городе повсюду.В 1672 году город был захвачен войсками Османской империи, но в 1699 году — возвращён Польше.

Жители города принимали участие в антифеодальном восстании 1768 года.

 1793—1917 

После второго раздела Речи Посполитой — в составе Российской империи. В 1796 году Могилёв получил статус уездного города Подольской губернии. С этого времени для отличия от города Могилёв он назывался Могилёв-на-Днестре, Могилёв-Днестровский, Могилёв-уездный.

Со второй половины XIX века в ходе развития судоходства на Днестре Могилёв становится центром хлебной торговли в Приднестровье. В 1881 году в городе началось строительство железной дороги, что способствовало энергичному развитию города и всей близлежащей местности.

В 1885 году численность населения города составляла 20 тыс. человек, Могилёв был торгово-ремесленным центром, здесь действовали шесть свечных заводов, винокуренный завод, пивоваренный завод и несколько других предприятий.

 1918—1991 
6 января 1918 года здесь была установлена Советская власть, но вскоре он был оккупирован австро-немецкими войсками. 14 августа 1918 года здесь началось восстание против немецких оккупантов и их пособников, но спустя 20 часов оно было подавлено. В дальнейшем город оказался в зоне боевых действий гражданской войны, а в ходе советско-польской войны в 1920 году был временно захвачен польскими войсками.

В 1923 году получил современное наименование — Могилёв-Подольский — и стал центром Могилёвского района Могилёв-Подольского округа Подольской губернии УССР.

В феврале 1924 года Могилёв-Подольский стал местом дислокации 24-го пограничного отряда.

С 1925 года — центр Могилёвского района Могилёв-Подольского округа УССР, с 1930 года — центр Могилёвского района УССР.

27 февраля 1932 года город и Могилёвский район вошли в состав Винницкой области.

К 1940 году промышленная продукция города по сравнению с 1913 годом возросла в 10 раз.

После начала Великой Отечественной войны с 23 июня 1941 года начались воздушные бомбардировки города. 19 июля 1941 года он был оккупирован немецко-румынскими войсками и включён в состав Румынии.

Вскоре фашисты сделали Могилёв-Подольский транзитным центром для евреев, которых перегоняли сюда из Буковины и Бессарабии. Таким образом с сентября 1941 по февраль 1942 через город прошли более . Тысячи людей подверглись грубому обращению со стороны румынских охранников. Многим евреям не разрешали селиться в Могилёве-Подольском, и им приходилось идти пешком до ближайших деревень. , которым разрешили остаться в городе, удалось организоваться в группы. Около 2—3 тысяч из них смогли получить вид на жительство, остальные же жили в постоянном страхе депортации на принудительные работы. В декабре 1943 свыше  смогли вернуться обратно в Румынию, а в марте 1944 года еврейским лидерам Бухареста удалось получить разрешение на отправку в Румынию 1 400 детей-сирот, и этим спасти их от бедствий и возможной гибели.

19 марта 1944 года части 2-го Украинского фронта освободили Могилёв-Подольский, в 1945—1950 годах город был полностью восстановлен.

В 1953 году здесь действовали машиностроительный завод, маслодельный завод, ликёро-водочный завод, плодоконсервный завод, мясокомбинат, ватная фабрика, швейная фабрика, виноградарский совхоз с производством шампанских вин, четыре средние, три семилетние и две начальные школы, школа медсестёр, техникум советской торговли, краеведческий музей, Дом культуры, четыре библиотеки, стадион и парк.

В 1973 году численность населения составляла 29,7 тыс. человек, здесь действовали машиностроительный завод, приборостроительный завод, ремонтно-механический завод, маслодельный завод, консервный завод, винодельческий завод, мебельная фабрика, швейная фабрика, фабрика нетканых материалов, фабрика бытовой химии, винодельческий совхоз «КИМ», монтажный техникум, техникум советской торговли, медицинское училище и краеведческий музей.

В 1981 году здесь действовали машиностроительный завод, приборостроительный завод, металлообрабатывающий завод, маслозавод, консервный завод, хлебный завод, винодельческий завод, завод пиво-безалкогольных напитков, мебельная фабрика, швейная фабрика, фабрика нетканых материалов, фабрика бытовой химии, комбинат бытового обслуживания, монтажный техникум, техникум советской торговли, медицинское училище, 8 общеобразовательных школ, музыкальная школа, спортивная школа, пять больниц и пять иных лечебных учреждений, Дом культуры, кинотеатр, 12 клубов, турбаза «Днестр», 21 библиотека и краеведческий музей.

В январе 1989 года численность населения составляла 36 003 человекМогилёв-Подольский // Большой энциклопедический словарь (в 2-х тт.). / Редколл., гл. ред. А. М. Прохоров. — Т. 1. — : Большая советская энциклопедия,, 1991. — С. 822..

 После 1991 

После провозглашения независимости Украины город оказался на границе с Молдавией, здесь был открыт контрольно-пропускной пункт (который находится в ведении Могилев-Подольского пограничного отряда Южного регионального управления ГПСУ).

В мае 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившихся в городе приборостроительного завода, машиностроительного завода им. Кирова, завода газового оборудования и приборов, АТП-10508, АТП-10563, швейной фабрики, консервного завода, маслозавода, райсельхозтехники, райсельхозхимии и СПМК-62, в июле 1995 года было утверждено решение о приватизации хлебозавода.

В марте 2003 года был признан банкротом пивоваренный завод и началась процедура его ликвидации.

На 1 января 2013 года численность населения города составляла 32 056 человек.

На 1 января 2020 года население города составляло 29 983 постоянных жителя и 30 564 человек наличного населения.

 Достопримечательности 
 Николаевский собор (1754).
 Церковь святой Параскевы (1775).
 Греческая Георгиевская церковь (1808—1819).
 Полковая церковь Святого Благоверного Князя Александра Невского (1904—1907).
 Памятник Джону Леннону (1989—1990, скульптор А. Алёшкин).
 Советская архитектура, витрины, надписи сохранены до настоящего времени.

 Экономика 
В городе работают машиностроительный завод, металлообрабатывающий завод, предприятия лёгкой и пищевой промышленности.

 Транспорт 

 Городской транспорт 
В городе — две линии маршрутных такси, охватывающие автобусный и железнодорожный вокзалы, рынок и некоторые другие районы.

 Пригородный и междугородний транспорт 
В городе расположены пристань на Днестре, железнодорожная станция Могилёв-Подольский (на линии Жмеринка — Окница) и автовокзал.

С железнодорожного вокзала ежедневно отходят пригородные дизель-поезда сообщением Могилёв-Подольский — Жмеринка через Вендичаны, Бар. Время в пути — 2,5 часа. С одной пересадкой в Жмеринке можно добраться пригородными поездами до Хмельницкого, Вапнярки, Казатина через Винницу (областной центр). Ежедневно отправляются транзитные поезда в Россию через Киев (в Санкт-Петербург и Москву) и в Кишинёв. Также несколько раз в неделю формируется поезд Могилёв-Подольский — Киев.

Развито автобусное сообщение. Автотрасса в сторону Винницы. Также есть трасса, ведущая на Ямполь и через мост в Молдавию.

 Религия 

В городе действуют следующие храмы Могилёв-Подольской епархии Украинской православной церкви:
 Храм святого князя Александра Невского;
 Собор Святителя Николая;
 Храм преподобной Параскевы Сербской;
 Кафедральный собор великомученика Георгия Победоносца.

 Известные уроженцы и жители 
Начиная со второй половины ХVII  века Могилев-Подольский активно заселяется евреями, доля которых к 1897 г. достигла 55.3%. В связи с этим в городе жили или родились многие известные евреи: 

 Израиль Ефимович Верцман (род в 1906 году) – литературовед;
 Наум Борисович Глазберг (1874-1963) – адвокат, председатель правления целого ряда крупнейших акционерных обществ России начала XX века, с 1917 года проживал в Париже, с 1932 – являлся членом Совета Объединения русских адвокатов во Франции; 
 Ефим Григорьевич Гологорский (род. в 1932) – председатель организации бывших узников гетто и концлагерей (1998), профессор (1990), участник строительства ряда ГЭС; 
 Ицик Гринзайд (1905-1942) – писатель и журналист, погиб на фронте;
 Эдуард Иосифович Гурвиц (род. в 1948) – политический деятель
 Деген, Ион Лазаревич (4 июня 1925 — 28 апреля 2017) — врач-травматолог, доктор медицинских наук, писатель, поэт, танкист в годы Великой Отечественной войны;
 Матвей Борисович Каган-Шац (1911-1989) – живописец; 
 Лев Борисович Каплан (1899-1972) – график, автор плакатов, иллюстраций к произведениям классической русской и мировой литературы, в том числе – Шолом-Алейхема, Ильфа и Петрова; 
 Яков Бенционович Кваша (1903-1976) – экономист и статистик, доктор экономических наук (1966); 
 Зельман Рафаилович Котин (1900-1988) – генерал-майор с 1944-го года, в 1944-1952 годах – начальник кафедры военной академии имени Фрунзе; 
 Михаил Семенович Немировский (род. в 1937) – радиоинженер; 
 Артемий Алексеевич Рафалович (1816-1851), врач и путешественник;
 Шлёма Юделевич Ройтман (1913-1985) – поэт;
 Макс Садиков (1893-?) – публицист и общественный деятель; 
 Иосиф Аронович Халифман (1902-1988) – писатель; 
 Липа Аврумович Ходорков (1902-1981) – генерал-майор медицинской службы (с 1944 года); 
 Элиэзэр-Цви Цвейфель (1815-1888) – писатель и публицист;
 Илья Яковлевич Штаерман (1891-1962) – математик; 
 Аркадий Ионович Эйдис (род. в 1913) – авиаконструктор, лауреат Ленинской премии 1967 года.

Среди представителей других национальностей выделяют
Бажанов, Борис Георгиевич (1900—1982) — партийный деятель ВКП(б), личный секретарь И. В. Сталина (1923—1928). Политический эмигрант, невозвращенец.
 Буянов, Николай Григорьевич (1925—1944) — участник Движения Сопротивления в Италии в годы Второй мировой войны, посмертно награждён Итальянской республикой «Золотой медалью воинской доблести».
Завойский, Евгений Константинович — физик;
 Малишевский, Витольд Осипович (1873—1939) — польский композитор и педагог, ученик А. Н. Римского-Корсакова и А. К. Глазунова, основатель и первый директор Одесской консерватории;
Гудзий, Николай Каллиникович — историк литературы.

 Города-побратимы 
  Коньске (Польша)
  Каврилья (Италия)
  Комбордж (Англия)

 Примечания 

 Литература 
 Вирський Д. С.'' Могилів-Подільський // Енциклопедія історії України: у 10 т. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Інститут історії України НАН України. — : Наукова думка, 2010. — Т. 7: Мл — О. — 728 с.: іл. — ISBN 978-966-00-1061-1. — С. 14.

Ссылки 
 Могилёв-Подольский Online
 Неофициальный сайт г. Могилёв-Подольский
 Могилёв-Подольский городской сайт

Города Винницкой области
Города на Днестре
Населённые пункты Могилёв-Подольского городского совета Винницкой области
 
Города Подольской губернии